Juha Jokiharju (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le père de Henri Jokiharju.

Carrière de joueur 

Durant la première partie de sa carrière, cet attaquant finlandais a évolué en SM-liiga (au SaiPa Lappeenranta, au KalPa Kuopio ainsi qu'au Jokerit Helsinki) et en Elitserien (au AIK IF). Il remporte la Coupe d'Europe 1994-1995 et la SM-liiga 1994 avec le Jokerit. Il arrive en France en 1999 où il termine meilleur pointeur du championnat avec le Hockey Club Amiens Somme puis rejoint le Rouen hockey élite 76 en 2000. Il termine sa carrière en 2004 chez les Diables Rouges de Briançon après deux saisons passées dans les Hautes-Alpes. Lors de sa dernière saison, il occupe également la fonction d'entraîneur avant d'être remplacé dans cette fonction à la mi-saison par Luciano Basile.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988|| Kiekkoreipas || I-divisioona || 44|| 16|| 29|| 45|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| SaiPa Lappeenranta || SM-liiga|| 44|| 19|| 25|| 44|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| KalPa Kuopio || SM-liiga|| 43|| 14|| 28|| 42|| 32|| 6|| 3|| 0|| 3|| 6
|-
| 1990-1991|| KalPa Kuopio || SM-liiga|| 42|| 15|| 25|| 40|| 20|| 8|| 4|| 5|| 9|| 31
|-
| 1991-1992|| KalPa Kuopio || SM-liiga|| 44|| 18|| 30|| 48|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 36|| 11|| 14|| 25|| 20|| || || || || 
|-
| 1993-1994|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 36|| 10|| 19|| 29|| 22|| 12|| 4|| 4|| 8|| 6
|-
| 1994-1995|| Jokerit Helsinki || SM-liiga|| 43|| 18|| 17|| 35|| 26|| 11|| 1|| 10|| 11|| 4
|-
| 1995-1996|| AIK Solna|| Elitserien|| 29|| 4|| 5|| 9|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| AIK Solna|| Elitserien|| 42|| 6|| 12|| 18|| 22|| 7|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1997-1998|| Kärpät Oulu || I-divisioona || 32|| 16|| 25|| 41|| 26|| 13|| 5|| 1|| 6|| 14
|-
| 1998-1999|| Kärpät Oulu || I-divisioona || 41|| 11|| 49|| 60|| 12|| 5|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 1999-2000|| Amiens|| France|| 40|| 20|| 39|| 59|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Rouen|| France || || 16|| 27|| 43|| || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Storhamar Dragons || Norvège|| 17|| 7|| 14|| 21|| 8|| 9|| 1|| 7|| 8|| 4
|-
| 2001-2002|| Koovee Tampere || Suomi-sarja  || 13|| 10|| 12|| 22|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Briançon|| Super 16 || 19|| 7|| 11|| 18|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Briançon|| Super 16 || 6|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en août 1968
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Entraîneur des Diables rouges de Briançon
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'AIK IF
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Charles-Ramsay